Fagersta (gemeente), een gemeente in Zweden
 Fagersta (stad), de hoofdplaats van deze gemeente
 Fagersta (Hofors), plaats in de Zweedse gemeente Hofors
 Fagersta (Södermanland), plaats in de Zweedse gemeente Nynäshamn